Ремон-Рожер (1185 – 10. новембар 1209) био је виконт Безијеа и Каркасона. Један је од учесника Катарског крсташког похода. Бранио је Безије у коме су крсташи након победе извршили страховити масакр над катарима и локалним становништвом.

Биографија 

Одбио је да се прикључи крсташима папе Иноћентија који су на југу Француске водили рат против Катара. Крсташи 22. јула 1209. године. Крсташе је предводио Арнолд Амалрик и Симон од Монфора. Крсташи су освојили Ремонов град и извршили масакр катара, али и локалног католичког становништва. Ремон је утамничен. Умро је у тамници од дизентерије 10. новембра. Симон од Монфора га је сахранио уз све почасти и преузео његове поседе.

Породично стабло

Литература 
 

Рођени 1185.
Умрли 1209.
Крсташи
Катарски крсташки рат